Doğubeyazıt (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
Doğubeyazıt (stad), de hoofdplaats van het district